Junco marino puede referirse a:
 el nombre común de la planta Juncus conglomeratus; 
 el nombre común de la planta Juncus maritimus; o
 el nombre común de la planta '''''Schoenoplectus lacustris.